

Persone 
 Dominic Samuel (aprile 1994), calciatore inglese
 Dominic Samuel (settembre 1994), calciatore canadese